

Patronymes 
Rostovtsev (masculin ; ) ou Rostovtseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Michael Rostovtzeff (1870-1952), historien russe
 Pavel Rostovtsev (1971-), biathlète russe
 Sergueï Rostovtsev (1997-), coureur cycliste russe

Patronyme russe